Мерварт:
 Мерварт, Александр Михайлович (en)
 Мерварт, Людмила Александровна